Понтонс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 25,95 км². Население — 539 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información del Consejo Comarcal
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Барселоны